James Tennent ist der Name folgender Personen:

* James Tennent (Radsportler) (* 1989), südafrikanischer Radrennfahrer
 James Emerson Tennent (1804–1869), britischer Politiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 James Francis Tennant (1829–1915), britischer Geodät, Astronom und Regierungsbeamter